Aartsen ist der Familienname folgender Personen:
 Jan van Aartsen (1909–1992), niederländischer Politiker
 Jozias van Aartsen (* 1947), niederländischer Politiker
 Stefan Aartsen (* 1975), niederländischer Schwimmer